R14 ou R-14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 R-14 Chusovaya, un missile balistique soviétique.

Énergie 
 R14, un format des piles et accumulateurs électriques.

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque: Réagit violemment au contact de l'eau, sur les étiquettes de produits chimiques,
 Tétrafluorométhane, selon la liste de réfrigérants.

Médecine
 Flatulence et troubles apparentés, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 14, un modèle du constructeur français Renault.

Route
  Ring belge R14, la ceinture périphérique de Geel.

Signalisation
 Signaux lumineux tricolores directionnels en France.

Train
  Ligne R14 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres